Alexander Östlund (1978-), un ancien footballeur suédois ;
 Erik (Agne) Östlund (1962-), un ancien fondeur suédois ;
  (1967-), mieux connue sous son nom de scène Eva Eastwood, compositrice et chanteuse suédoise ;
 Marie-Helene Östlund, née Westin (1966-), une ancienne fondeuse suédoise ;
 Ruben Östlund (1974-), un réalisateur suédois ;
 Thomas Östlund (1965-), un ancien joueur professionnel de hockey sur glace.